Il doppio maschile dell'Estoril Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Marc López e David Marrero erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti in finale da Eric Butorac e Jean-Julien Rojer per 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinali)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares (primo turno)

  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer (campioni)
  Marc López /  David Marrero (finale)

Tabellone

Note 
 

Estoril Open 2011
ATP World Tour 2011